Kenai ima več pomenov:

 Kenai (polotok), polotok na Aljaski
 Kenai (gorovje), gorovje na Aljaski